Paul Klemperer ist der Name folgender Personen:

* Paul Klemperer (Mediziner) (1887–1964), US-amerikanischer Pathologe
 Paul Klemperer (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1956), britischer Wirtschaftswissenschaftler